Орте́з и Тер-де-Гав и дю Сель () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входит в состав округов Олорон-Сент-Мари и По.

Код INSEE кантона — 6416. Всего в кантон Ортез и Тер-де-Гав и дю Сель входит 40 коммун, центральный офис расположен в Ортезе.

История 
Кантон был образован декретом от 25 февраля 2014 года, который вступил в силу 22 марта 2015 года. В состав новообразованного кантона вошли коммуны упразднённых кантонов Совтер-де-Беарн (20 коммун), Сали-де-Беарн (12 коммун) и Ортез (8 коммун). 20 коммун относятся к округу Олорон-Сент-Мари, и 20 — к округу По.

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Ортез и Тер-де-Гав и дю Сель на сайте INSEE

Кантоны департамента Атлантические Пиренеи